Чили принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Мориц (Швейцария) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1948
Страны на зимних Олимпийских играх 1948 года